Louis Renault, fondatore della casa automobilistica Renault.
Louis Renault, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 1907.